Дефект може бити:
 Дефект - опште значење
 Дефект преткоморског септума
 Дефект коморског септума
 Дефект масе
 Дефект чврстог стања
 Дефект психе
 Дефект (математика)